Personen met de achternaam Fujita
Atsushi Fujita, Japans atlete
Makoto Fujita, Japans acteur

Wetenschap
Schaal van Fujita, schaal gebruikt om de kracht van tornado's te meten